Gwint toczny - rodzaj gwintu, w którym między śrubą a nakrętką znajdują się kulki. Poruszają się one w obiegu zamkniętym.

Bezluzowość uzyskuje się przez wprowadzenie naprężeń wstępnych.

Sprawność gwintów tocznych wynosi około 95%.

Gwinty pociągowe